Амаласунта — королева-регентша в 526—534 годах при Аталарихе, своём сыне, малолетнем наследнике короля остготов Теодориха Великого.
 (650) Амаласунта — астероид главного пояса, который был открыт 4 октября 1907 года.